Sankta Birgitta kyrka eller Sankta Birgittas kapell kan syfta på:

Sverige
 Sankta Birgittakyrkan, Knivsta – en kyrkobyggnad i Knivsta i Uppsala stift
 Sankta Birgitta kyrka, Stockholm – en kyrkobyggnad i Västerleds församling
 Sankta Birgitta kyrka, Kalmar – en kyrkobyggnad i Sankta Birgitta församling
 S:ta Birgitta kyrka, Lemland – en kyrkobyggnad i Lemland-Lumparlands församling
 Sankta Birgittas kapell, Göteborg – en kyrkobyggnad i förorten Klippan 
 Sankta Birgittas kapell, Skövde – en kyrkobyggnad i Skövde församling
 S:ta Britas kapell – en kyrkoruin på Kapelludden i Bredsättra socken på Öland
 Sankt Birgittas kapell – ett tidigare kapell i S:t Peders församling
 Sankta Birgitta kyrka, Norrköping – en kyrkobyggnad invigd 1928 i Sankta Birgitta katolska församling

Finland
Halikko kyrka
S:ta Birgitta kyrka, Lappfjärd i Kristinestad, riven
S:ta Birgitta kyrka, Lemland
S:ta Birgitta kyrka i Lembois, (fi. Lempäälä)
S:ta Birgitta kyrka, Loppis
S:ta Birgitta kyrka, Nådendal, tidigare klosterkyrkavid Birgittaklostret
Sankta Birgitta kyrka i Nykarleby, (på finska: Pyhän Birgitan kirkko), i  Nykarleby
St:a Birgitta kyrkoruin, Nykyrka, riven tidigare finländsk kyrkobyggnad, numera på ryskt område. Samtidigt den östligaste Birgittakyrkan i det förenade svenska riket.
S:ta Birgitta kyrka i Tuulos
S:ta Birgitta kyrka, Vichtis, ruin

Se även
 Sankta Birgitta – ett svenskt helgon 
 Sankta Bridget – ett keltiskt helgon